Ејва има више значења:
 Ејва (Илиноис)
 Ејва (Мисури)